Annunciatiediptiek (Meester van 1499) - schilderij van een onbekende meester
 Annunciatiediptiek (Jan van Eyck) - schilderij van Jan van Eyk